Simson kan syfta på:

 Simson – en biblisk figur
 Simson (företag) – ett tyskt företag
 Simson/DuPont – en svensk artistgrupp
 Simson (isbrytare) – en svensk isbrytare
 Simson (Händel) – oratorium av Händel

Personer
 August Simson (1815–1900) en svensk präst
 Eduard von Simson (1810–1899) en tysk politiker
 Johan Gustaf Simson (1756–1787) en svensk violinist
 Lovisa Simson (–1808) en svensk teaterdirektör
 Peter Simson (1967–) en svensk artist 
 Robert Simson (1687-1768) en skotsk matematiker

Geografi 
 Grand Étang de Simsonbaai, eller Simsonbaailagune, lagun, Saint-Martin och Sint Maarten,

Se även
Samson
Simpson
Simson och Delila
Simsonia